Kotlarka ist der Name folgender Dörfer in Polen:
 Kotlarka (Iłża), Dorf der Gmina Iłża in der Woiwodschaft Masowien
 Kotlarka (Krośnice), Dorf der Gmina Krośnice in der Woiwodschaft Niederschlesien

Siehe auch:
 SK Kotlarka Praha